Commutador elèctric que permet commutar la derivació per on es tanca el circuit.
 Commutador de xarxa que permet agrupar a un conjunt de connexions d'ordinadors.
 Commutador de dos operadors, usat en mecànica quàntica i teoria de Lie

Vegeu també: propietat commutativa